Sancho de Aragón y Castilla (c. 1400 - Medina del Campo, Castilla, marzo de 1416) fue maestre de la Orden de Alcántara desde 1408 hasta su muerte.

Era hijo del que posteriormente fue Fernando I de Aragón y de Leonor de Alburquerque. Su padre, aprovechando el cargo de regente que ostentaba durante la minoría de edad de Juan II de Castilla, consiguió a base de presiones, favores y sobornos que Sancho con sólo ocho años de edad fuera investido en 1408 maestre de la poderosa orden militar de Alcántara. Sucedió a Fernán Rodríguez de Villalobos.

En 1414 asistió en Zaragoza a la toma de posesión de la Corona de Aragón por parte de su padre. Su "factotum efectivo" en la administración de la Orden de Alcántara fue Juan de Sotomayor, quien posteriormente le sucedería en el cargo tras su fallecimiento a la edad de 16 años.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Maestres de la Orden de Alcántara
Nobles de la provincia de Valladolid
Casa de Trastámara
Infantes de Aragón
Fallecidos en Medina del Campo